Das WPBSA Non-Ranking 1988 – Event 3 war ein professionelles Non-ranking-Snookerturnier im Rahmen der Saison 1988/89. Es wurde im Dezember 1988 im Excelsior Club der englischen Stadt Leeds ausgetragen. Sieger wurde in einem rein englischen Finale David Taylor, der mit einem 9:1-Sieg über Steve Meakin sein einziges Profiturnier gewann.

Preisgeld 
Trotz eines neuen Teilnehmerrekords sank das Preisgeld im Vergleich zu den beiden vorherigen Turnieren um 575 Pfund Sterling auf insgesamt 24.425 £, wobei etwa ein Fünftel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen insgesamt 75 Spieler teil, die gestaffelt nach ihrer Weltranglistenposition zum Turniergeschehen dazukamen. Alle Partien wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt, mit Ausnahme des Endspiels, welches im Modus Best of 17 Frames ausgetragen wurde.

Runde 1 
In der ersten Runde traten zehn Spieler auf Weltranglistenplatz 114 oder niedriger gegen zwölf Spieler auf dem mehrfach geteilten 132. Platz an. Jeder Spieler auf einem ungeteilten Weltranglistenplatz spielte – sofern er nicht kampflos aufgegeben hatte – gegen einen Spieler, der auf dem 132. Rang platziert war; zusätzlich gab es eine Partei zwischen zwei auf dem 132. Platz platzierten Spielern.

|}

Runde der letzten 64 
Zu den elf Siegern der ersten Runde kamen in Runde zwei alle Teilnehmer auf Weltranglistenplatz 79 oder niedriger hinzu.

|}

Weiterer Turnierverlauf 
Zu den sechzehn Siegern der vorherigen Runde kamen sechzehn weitere Spieler auf Weltranglistenplatz 57 oder niedriger hinzu. Die aus dieser Runde hervorgegangenen Spieler trafen in der Runde der letzten 32 auf die letzten 16 Spieler, die das Teilnehmerfeld komplettierten.

Bestplatzierter Spieler war wie schon im ersten Event der Südafrikaner Peter Francisco auf Weltranglistenplatz 14. Mit einigem Abstand auf Platz zwei war der Sieger David Taylor auf Rang 28, dicht gefolgt von Steve Longworth auf Platz 30.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Leeds